«The Devil Sent You to Lorado» — песня испанского дуэта Baccara, написанная продюсером группы Рольфом Соей и сонграйтером Франком Досталем.

В конце 1978 года композиция вместе с «Somewhere in Paradise» на второй стороне была выпущена как сингл в ряде европейских стран. Этот сингл стал последним релизом коллектива, вошедшим в горячую пятёрку чартов (Австрия, Германия, Швейцария).

Обе стороны сингла включены на первый сборник дуэта The Hits of Baccara, причём сторона «А» открывает альбом.

Список композиций 
7" сингл (RCA PB 5611)
 «The Devil Sent You to Lorado» — 4:00
 «Somewhere in Paradise» — 4:09

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Baccara
Синглы 1979 года